Битва при Штокахе (1799)
 Битва при Штокахе (1800)